Йолкін Іван Сергійович, Сергійович Йолкін (1924—1991) — підполковник Радянської Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Йолкін Петро Васильович (*5 червня 1946 року, присілок Шудья) — удмуртський живописець, народний художник Удмуртії.